Енергетика Мальти — виробництво, споживання та імпорт енергії в цій країні. На Мальті немає внутрішнього ресурсу викопного палива і немає газорозподільної мережі, і в основному Мальта покладається на імпорт викопного палива та електроенергії для покриття своїх енергетичних потреб. Починаючи з 2015 року,  дає Мальті змогу підключатися до європейської електромережі та імпортувати значну частку її електроенергії.

На 4,9 % Мальта мала найнижчу частку відновлюваних джерел енергії у складі валового внутрішнього енергоспоживання в ЄС у 2017 році.

Конкретні потреби Мальти як острівної держави щодо енергетичної політики визнані законодавством ЄС. Зокрема, на Мальті є унікальні автоматичні відхилення від статей 9 (роз'єднання систем передачі та операторів систем передачі), 26 (роз'єднання операторів розподільних мереж), 32 (доступ сторонніх виробників) та 33 (відкриття ринку та взаємність) Директиви про електроенергію 2009/72 / ЄС.

Енергомісткість Мальти становила 85,3 кг нафтового еквівалента на 1000 євро ВВП 2017 року, що порівняно низько порівняно з іншими країнами ЄС.

Кінцеве споживання енергії становило 495 ktoe в 2017 році. Найбільша частка цього кінцевого енергоспоживання становила транспортні товари — 209 ktoe, далі — послуги у 126 ktoe, домогосподарства — 94 ktoe, та промисловість — 57 ktoe.

На Мальті є велика частка бензину до дизельних автомобілів та обмежена кількість транспортних засобів на альтернативному паливі. У 2017 році 68 % легкових автомобілів були бензиновими автомобілями, 32 % дизельними та 0,47 % використовували альтернативні види палива.

Виробництво енергії 
Станом на 2017 рік велика частина електроенергії, виробленої на Мальті, була від природного газу, а нафта була у резерві. Природний газ використовувався для виробництва на Мальті з моменту, коли у 2015 році на електростанції Делімара були встановлені , для яких нафта була основним паливом. Нафта була основним паливом для виробництва електроенергії протягом багатьох десятиліть до 2015 року, хоча Мальта також мала потужність з виробництва вугілля з 1980 р. до 1996 р. Відновлювані джерела енергії мають невелику, але зростаючу частку у виробництві електроенергії.

На Мальті працює чотири електростанції, загальна об'єднана номінальна встановлена потужність — 537,8 МВт. Інтерконектор Мальта-Сицилія, який працює з квітня 2015 року, дозволяє забезпечити електроенергетичний зв'язок між Мальтійськими островами та італійським ринком електроенергії з двостороннім потоком потужності 200 МВт. Це, як кажуть, підвищило енергетичну безпеку та гнучкість постачань на Мальті.

На Мальті є одні з найнижчих цін на електроенергію для населення. У 2018 році середня ціна електроенергії для домогосподарств становила 0,1306 євро / кВт·год, лише вище, ніж в Угорщині, Литві та Болгарії.

Відновлювальна енергія 
Станом на 2017 рік відновлювальні джерела енергії становили 4,9 % валового внутрішнього споживання енергії та 6,6 % валового виробництва електроенергії на Мальті, що є однією з найнижчих часток в Європейському Союзі. Більшість відновлюваної енергії, виробленої на Мальті, — це сонячна енергія, з деяким виробництвом вітру та комбінованої теплоенергії. А той час, як згідно з ЄС потенціал для сонячної та вітрової енергії є значним, занепокоєння щодо втрати обмежених земель у сільській місцевості, а також потенційного візуального забруднення як морських, так і офшорних проєктів представляють значну проблему. Оскільки проєкти з відновлювальної енергетики можуть впливати на появу берегових ліній, сільських ландшафтів та історичних міст та сіл Мальти, вони також вступають у конфлікт із важливим туристичним сектором країни.

Директива Європейського Союзу 2009/28 / ЄС встановила цільову частку Мальти на відновлюваній енергії до 10 % до 2020 року.  на Мальті був представлений у липні 2010 року. Відповідно до нього у 2020 році на Мальті становитиме:
 Відновлювальний транспорт 37 ktoe
 Вітер, 0,3 ТВт·год або 22 ktoe
 Біоенергія 0,1 ТВт·год або 12 ktoe
 Вітряна потужність 15 МВт та 38 ГВт·год на береговому вітрі та 95 МВт та 216 ГВт·год морського вітру.
 Сонячна фотоелектрична потужність 28 МВт (43 ГВт·год) та сонячна теплова енергія 3 ktoe.
 Поновлювана електроенергія з твердої біомаси 86 ГВт·год (7 ktoe) та біогазу 50 ГВт·год (4 ktoe).
 Відновлювальне тепло: 0 ktoe для твердої біомаси та 2 ktoe для біогазу.

Енергія вітру 
Відповідно до інформаційного бюлетеня ЄС в січні 2007 року потенціал вітроенергетики на Мальті є значним. У 2010 році інвестиційна субсидія в розмірі 25 % була доступна приватним споживачам для енергії вітру до 3,7 кВт (міські вітрові турбіни). Надлишок електроенергії, що подається в електромережу, купувався за 0,07 євро за кВт·год.

На Мальті розглядалися масштабні морські вітрові проєкти, які поки що не були реалізовані. Неофіційні консультації проводилися до 2013 року, але, як кажуть, закінчилися після зміни уряду в тому році. Нинішнє використання енергії вітру на Мальті залишається дуже низьким.

Сонячна енергія 
На Мальті збільшується генерація електроенергії з сонячних фотоелектричних батарей (PV), а загальна потужність кВт (кіловат-пік) зростає на 16,9 % з 2017 р. до 2018 р. Побутові установки на даху складають переважну більшість PV-установок і займають 52,1 % від загальної потужності кВт. Станом на грудень 2019 року державні гранти, що фінансуються ЄС, дозволили домогосподарствам відшкодувати 50 % витрат на встановлення до вартості 2300 євро від уряду. Також доступні гранти для сонячних водонагрівачів на даху, які користуються популярністю на Мальті, а також тарифи на сонячну подачу.

У жовтні 2017 року Мальтійський орган планування затвердив «Політику щодо сонячної ферми», спрямовану на надання відповідних критеріїв для потенційних майбутніх розробок сонячних ферм з мінімальними негативними наслідками для ландшафту, зокрема, спрямованих на непридатні кар'єри, автостоянки, промислові райони та дахи. Відтоді до планувального органу було запропоновано кілька сонячних ферм, що працюють в загальних масштабах. У лютому 2019 року на знешкодженому сміттєзвалищі поблизу Бірзеббуджі було затверджено 8000 панельних майданчиків.

Пілотний проєкт 2018 року під керівництвом MCAST був проведений з метою вивчення потенціалу плавучих прибережних сонячних ферм для забезпечення енергією Мальти.

Примітки

Посилання 
 Power grid of Malta

Економіка Мальти
Енергетика за країною
Енергетика Мальти
Промисловість Мальти